Camping World RV Sales 200 steht für:

 ein Autorennen der NASCAR Nationwide Series auf dem Dover International Speedway, siehe Camping World RV Sales 200 (Dover)
 ein Autorennen der NASCAR Nationwide Series auf dem New Hampshire Motor Speedway, siehe Camping World RV Sales 200 (New Hampshire)
 ein Autorennen der NASCAR Craftsman Truck Series auf der Milwaukee Mile, siehe Camping World RV Sales 200 (Milwaukee)